СК „Айсберг“ е български аматьорски клуб по хокей на лед от гр. София, който играе домакинските си мачове в „Зимния дворец на спорта“.

История 
СК „Айсберг“ (София) е основан през 2001 г. под името „Айсберг-Сулис“ като втори състав на ККХЛ „Славия“ (София). Още през първия сезон 2001/02 г. от участието си в Държавното първенство „Айсберг“ успява да спечели бронзовите медали, изпреварвайки отборите на ХК Металург (Перник) и Академик (София). На втората година отборът отново се представя добре и завършва на трето място, като изпреварва ЦСКА-Елит.

От сезон 2003/04 г. „Айсберг“ не участва в мъжкото първенство на страната, а само в юношеските и детските шампионати. През есента на 2006 г. мъжкият състав отново се събира и взема участие в турнирите за купата и шампионата на Българската аматьорска хокейна лига, като завоюва сребърните медали в шампионата.

От сезон 2008/09 „Айсберг“ участва в турнира на Балканската хокейна лига.

Външни препратки 
 Официален сайт на „СК Айсбер“
 Официален сайт на Българската федерация по хокей на лед 
 Сайт за българския хокей на лед

Български отбори по хокей на лед
Спорт в София